Для передачи индонезийских и малайских имён и названий на русский язык используются правила практической транскрипции.

Ниже приведены рекомендации, содержащиеся, в основном, в справочнике «Русская транскрипция для языков зарубежного востока», с некоторыми уточнениями и замечаниями.

Следует иметь в виду, что они не распространяются на исторически сложившиеся (традиционные) соответствия для имён исторических деятелей, персонажей религиозных книг, мифологии, литературы и других произведений, а также географических названий, которые уже зафиксированы, пусть даже и с нарушением регулярных правил, в авторитетных энциклопедиях, словарях, атласах и других источниках.

Так как орфография двух языков различается, в нижеприведённой таблице указаны и индонезийские, и малайские буквы и буквосочетания. Обычно в паре первым стоит индонезийское обозначение, во всех случаях язык указан во всплывающей подсказке.

Удвоенные звуки передаются удвоением букв практической транскрипции: :en:Misool — остров Мисоол.

Примечания

Литература 
 

Индонезийский язык
Малайский язык
Практическая транскрипция с русским языком